Aradżin chumb je druhá nejvyšší fotbalová ligová soutěž a zároveň poslední soutěž v ligovém systémů pořádaná na území Arménie. Pořádá ji Arménská fotbalová federace. Liga byla oficiálně založena v roce 1992 po rozpadu SSSR. Soutěže se většinou účastní jenom rezervní týmy prvoligových celků (do sezóny 2015/16 se soutěže účastnily pouze rezervní týmy). Postupuje se jen za předpokladu, že první místo neobsadil rezervní tým. Ze soutěže rezervní týmy nepostupují, ale ani nesestupují.

Složení ligy v ročníku 2016/17 

Zdroj:

Vítězové jednotlivých ročníků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Arménského svazu   

Arménské fotbalové soutěže
Vzniklo 1992